

Прізвище 

Михайлів — українське прізвище. Відомі носії:
 Михайлів Володимир Якович (? — ?) — підполковник Дієвої Армії УНР
 Михайлів Дмитро Іванович (? — 1920) — командир полку Дієвої Армії УНР
 Михайлів Євгеній Євгенійович ( 1974) — колишній український футболіст
 Михайлів Любомир Львович ( 1953) — український письменник
 Михайлів Олександр Павлович (1868 — ?) — генерал-поручик Армії УНР
 Михайлів Юхим Спиридонович (1885—1935) — український художник, поет і мистецтвознавець, репресований радянським режимом

Топонім 

 Михайлів — українське село в Словаччині, Снинський округ, Пряшівський край
 Михайлів — село в Польщі, гміна Сулув, Замостський повіт, Люблінське воєводство

Інше 
 24148 Михайлів — астероїд головного поясу

Див. також 
 Михайлов
 Міхалюв
 Міхалув